

Toponyme 

 Aika, un village d'Indonésie.

Prénom 
 Aika est un prénom japonais.